Oppio si può riferire a:

oppio (stupefacente);
Oppio, colle di Roma, parte del'Esquilino
Oppio (To the Ends of the Earth), film del 1948 di Robert Stevenson
Oppio per oppio, film del 1972 di Bruno Bozzetto
Oppio/Svegliami, singolo del 1983 di Sibilla